Malz steht für:
 Malz, durch Mälzung gekeimtes und getrocknetes Getreide
 Braumalz für Malzarten, die speziell auf die Anforderungen der Herstellung von Bier ausgerichtet sind
 einen Ortsteil der deutschen Kreisstadt Oranienburg, siehe Malz (Oranienburg)

Malz ist der Nachname folgender Personen:
 Eckes Malz (* 1962), deutscher Filmmusik-Komponist und Pianist
 Heinrich Malz (* 1910), SS-Obersturmbannführer, Referatsleiter des Reichssicherheitshauptamtes
Heinz Malz (1931–2011), deutscher Paläontologe
 Stefan Malz (* 1972), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Maltz